

Елберта — місто, штат Алабама
 Елберта — селище, штат Мічиган
 Елберта — переписна місцевість, штат Юта